Григорий Чернецов:
 Чернецов, Григорий Григорьевич (1801—1865) — российский живописец, академик пейзажной живописи.
 Чернецов, Григорий Устинович (1914—1990) — Герой Советского Союза, военный летчик.